Le terme d'« inspecteur » peut recouvrir diverses professions publiques ou privées, par exemple : 
 un inspecteur de police, un fonctionnaire ayant un rang différent selon le pays (inspecteur principal, divisionnaire, honoraire) ; en France, ce terme n'est plus utilisé et est remplacé par les grades de lieutenant ou de capitaine de police ;
 un inspecteur des finances publiques fonctionnaire de catégorie A de la Direction générale des finances publiques regroupant les ex-inspecteurs des impôts et inspecteurs du trésor ;
un inspecteur des douanes, fonctionnaire de catégorie A de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects,
 un inspecteur du Trésor public ;
 un inspecteur militaire, désignant une fonction confiée à un vieux général ou un maréchal qui doit mener des tournées d'inspection (avec revues de troupe, des équipements et des fortifications) ;
 un fonctionnaire de l'Éducation nationale, chargé d'encadrer et d'évaluer un service particulier :
 inspecteur général de l'Éducation nationale ;
 inspecteur de l'Éducation nationale ;
 inspecteur d'académie - inspecteur pédagogique régional (IA-IPR) ;
 inspecteur d'académie ;
 un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière ;
 un inspecteur de santé publique vétérinaire ;
 un inspecteur et conseiller de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle ;
 un inspecteur des affaires maritimes ;
 un inspecteur des chemins, dans les îles Anglo-Normandes ;
 un inspecteur général des manufactures.

Il peut également désigner un agents salarié représentant une société d'assurances (l'« inspecteur d'assurances ») : inspecteur sinistre, inspecteur régleur, etc.

Voir aussi 
 Inspecteur-chef
 
 Service d'inspection
 
 Contrôle général des armées
 Inspection générale des carrières
 Inspectorat général des Forces armées de la république démocratique du Congo

Films et séries 
 Inspecteurs associés
 Inspecteur Barnaby
 Inspecteur la Bavure
 Inspecteur Derrick
 L'Inspecteur Duflair
 Inspecteur Frost
 Inspecteur Gadget (série télévisée d'animation, 1983)
 Inspecteur George Gently
 Inspecteur Grey
 L'Inspecteur Harry
 L'Inspecteur Klebs
 Inspecteur Lavardin
 Inspecteur Lewis
 Inspecteur Morse (série télévisée)
 Inspecteur Poisson
 Inspecteur Sergil
 L'Inspecteur Studer
 Inspecteur Wexford
 Inspecteur Willoughby
 Qui êtes-vous inspecteur Chandler ?
 Le Retour de l'inspecteur Logan
 Les Dossiers de l'inspecteur Lavardin
 L'Inspecteur
 L'inspecteur ne renonce jamais
 Un inspecteur vous demande

Métier